Nohra is de naam van twee gemeenten in Thüringen:

 Nohra (bij Weimar), in het district Weimarer Land
 Nohra (Bleicherode), in het district Nordhausen